Az USA-ban négy Sumter megye található:

 Sumter megye (Alabama)
 Sumter megye (Dél-Karolina)
 Sumter megye (Florida)
 Sumter megye (Georgia)